Пётр Завья́лов:
 Завьялов, Пётр Олегович (род. 1966) — российский учёный-океанолог, член-корреспондент РАН.
 Завьялов, Пётр Тимофеевич (1786—после 1858) — русский архитектор. Один из зодчих московского Кремля.